Het WTA-tennistoernooi van Belgrado (officieel Serbia Ladies Open) van 2021 vond plaats van zondag 16 tot en met zaterdag 22 mei 2021 in de Servische hoofdstad Belgrado. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Belgrado 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een buikspierblessure.

Het vierde reekshoofd, Paula Badosa Gibert uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale tegen de Kroatische kwalificante Ana Konjuh moest deze tijdens de tweede set de strijd staken, vanwege een heupblessure. Badosa Gibert wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama en Ena Shibahara, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste Servische duo Aleksandra Krunić en Nina Stojanović won het toer­nooi. In de op vrijdag 21 mei gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Belgische koppel Greet Minnen en Alison Van Uytvanck in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Krunić had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Stojanović één.

Minnen en Van Uytvanck waren de enige deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Belgrado 2021 - 1
Belgrado - 1